

Objet
 Reille, soc triangulaire ou losangique qui se prolonge par une tige et ligaturé sur l'araire par de forts anneaux.

Personnalités 
 La famille Reille liée à la commune de Cerelles
 Honoré Charles Reille (1775-1860), maréchal de France
 André-Charles-Victor Reille (1815-1887), général
 Gustave-Charles-Prosper Reille (1818-1895), militaire et homme politique
 René Reille (1835-1898), militaire, industriel et homme politique
 Victor Reille (1851-1917), militaire et industriel, président de Saint-Gobain
 André Charles Henri Marie Reille (1861-1898), homme politique
 Xavier Reille (1871-1944), homme politique
 Amédée Reille (1873-1944), homme politique
 Karl Reille (1886-1975), artiste-peintre
 René Reille-Soult (1888-1917), homme politique
 François Reille-Soult (1891-1971), homme politique
 Antoine Reille (1942-), ornithologiste

Toponymie 
 Avenue Reille, voie du  de Paris
 Impasse Reille, voie du  de Paris

Homonymie de patronyme